Хитотол има више значења:

 Општина Хитотол (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хитотол (Хитотол, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику